Алексі́єнко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Алексієнко Петро Карпович (* ? — † 1919) — 
 Алексієнко Федір Микитович (* ? — † 1904) — український ботанік, мандрівник